Příjmení Mátl, přechýleně Mátlová, nosí více významných osobností:

 Dalibor Mátl (* 1966) – český lední hokejista
 Jakub Mátl (1945–1990) – český filozof
 Jan Mátl (1902–1968) – český a československý odborář a politik
 Kateřina Mátlová (* 1979) – česká zpěvačka
 Lubomír Mátl (1941–2020) – český sbormistr
 Markéta Mátlová (* 1985) – česká sopranistka
 Radek Mátl (* 1979) – český manažer, pověřený řízením Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Vojtěch Mátl (* 1978) – český římskokatolický jáhen a ceremoniář

Česká příjmení
Bavorská příjmení